Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Delfino che ha battuto in finale Joaquin Muñoz Hernández 6-3, 65-7, 6-1.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (primo turno)
 Harel Levy (secondo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Johan Settergren (primo turno)

 Sergio Roitman (primo turno)
 Lovro Zovko (semifinali)
 Karol Beck (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2002